Лужани-Босански () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Лужани-Босанских проживало 786 человека.

Население 
В населении деревни преобладают сербы.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 592 человека (75,31 %)
 Хорваты — 149 человек (18,95 %)
 Югославы — 34 человека (4,32 %)
 Мусульмане — 1 человек (0,12 %)
 Другие — 10 человек (1,27 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской